Düsseldorf Open – torneo di tennis tedesco ATP
Düsseldorf Open – torneo di tennis tedesco WTA